HSI est un sigle qui peut désigner :
 Hang Seng Index, l'indice boursier de la bourse de Hong Kong ;
 Handknattleikssamband Íslands (en français, Fédération islandaise de handball), l'organisation nationale chargée de gérer et de promouvoir la pratique du handball en Islande.
 , une agence fédérale des États-Unis chargée de lutter contre les menaces pour la sécurité nationale du pays.